de facto (łac.) – w rzeczywistości
 standard de facto – zbiór zwyczajów i technologii stosowanych przez informatyków
 precedens de facto – rodzaj wyroku sądowego
 De Facto – zespół muzyczny
 De Facto – album rapera o pseudonimie Fu

 Inne
 The Facto – polskie wydawnictwo